Dai eller DAI kan henvise til flere artikler:
 Dai (folk) – et kinesisk folkeslag
 Dai (Xinzhou) – amt i bypræfekturet Xinzhou i provinsen Shanxi i Kina
 Dansk Arbejder Idrætsforbund – en dansk idrætsorganisation med forkortelsen DAI